Bainton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Bainton, East Riding of Yorkshire, ort i England, 
 Bainton, Cambridgeshire, ort i England,